Элементарная теория.

  в математике — формальная теория, состоящая только из замкнутых формул языка первого порядка для заданной сигнатуры (не использующая 
 Элементарная теория музыки — свод теоретических положений о музыке в упрощённой форме, главным образом, для начального освоения нотной грамоты.